Acqua pazza puede aludir a:

 Acqua pazza (comida), un plato hecho de pescado blanco escalfado de la cocina italiana;
 Acqua pazza (vino), un tipo de vino hecho por campesinos de mezzadria en Italia.